VideoCAP — программа для записи видеороликов с экрана монитора, разработанная программистом Вячеславом Арчибасовым в 2002 году. Она была написана на основе открытого исходного кода программы CamStudio компании RenderSoft и в дальнейшем дополнена новыми возможностями.

VideoCAP применялся для создания видео — howtos и материалов справочного и рекламного характера. Для своего времени программа отвечала всем требованиям, предъявляемым к программам такого типа, и имела несколько отличительных особенностей. Программа распространялась в электронном виде и на CD и приобреталась конструкторскими бюро и учебными заведениями, а также такими компаниями, как Apple (Rus) и Вымпел-Коммуникации.

В начале 2008 года Alisa Computing, владелец программы VideoCAP, столкнулся с финансовыми трудностями, и было принято решение о его продаже. В настоящее время проект VideoCAP закрыт, в 2008 году исходный код и права на использование наименования приобретены частным владельцем.

Принцип работы 
Принцип работы VideoCAP (как и других подобных программ) заключается в периодическом снятии скриншотов с экрана и записи их как кадров в видеоролик с заданной периодичностью. В снятом скриншоте выделяется регион для сохранения, положение и размер которого зависит от настроек пользователя, затем кадр обрабатывается программой (добавляется информация о кадре, графика, нажатия клавиш клавиатуры и мыши и т. д.) и записывается в видеофайл. Для сжатия кадров в ролике применяется установленный пользователем видеокодек.

Подробнее вопросы программного создания видеороликов и записи видео с экрана рассматриваются в статьях в разделе Ссылки.

История программы

Версии 1.0—5.0 
Версии 1.0-5.0, выпущенные с 2002 по 2005 год, не особенно внешне отличались друг от друга, изменения касались лишь внутреннего механизма записи. Также были введены некоторые экспериментальные функции, такие как экспорт видеороликов в формат GIF и QuickTime, ручное управление гаммой дисплея при записи, или графический редактор роликов VCEditor.

VideoCAP этих версий представлял собой узкую полоску меню с командами, которая по умолчанию размещалась в углу экрана. Запись видеокадров в ролик велась вызовами стандартных С функций Video for Windows (см. Windows API).
В настройках видеозаписи пользователю приходилось делать точные настройки, смысл которых был понятен далеко не всем, поэтому часто возникали проблемы с качеством записи (автоматическая настройка качества появилась позднее в VideoCAP 6.0).

Версия 6 

В конце 2005 года стало понятно, что программа нуждается в детальной переработке, для того чтобы соответствовать возможностям современных на тот момент аналогов. В результате редизайна появился VideoCAP в том виде, в котором он впоследствии стал известен российскому пользователю.

Версия 6.0.104 

Была выпущена 12 февраля 2006 года. Эта версия была первым релизом новой версии VideoCAP 6.0. В ней было реализовано довольно много новых возможностей по сравнению с предыдущими версиями:
 Полностью переработан интерфейс программы.
 Использование DirectX. Использование DirectX позволило повысить качество роликов при записи игр и фильмов с экрана монитора, а также улучшить воспроизведение ролика с несколькими звуковыми дорожками в программе VCPlayer.
 Вставка графики. Появилась возможность вставить в ролик произвольную картинку для вставки логотипа, водяного знака, либо информационного баннера.
 Автоматическая настройка. В старых версиях VideoCAP пользователю приходилось настраивать сложные и не всегда понятные параметры записи видео вручную. В новой версии программа сама определяет качество и период захвата исходя из области записи и цветовой насыщенности кадра.
 Экранный увеличитель. При выборе области экрана экранный увеличитель отображает область экрана вокруг маркера. Это позволяет абсолютно точно установить координаты верхнего левого угла области записи в пикселах.
 Применение слотов настроек. Использование слотов позволило создавать до девяти различных групп настроек записи.
 Создание фрагментов ролика. Возможность разрезать записанный ролик на отдельные фрагменты выбрав начальный, конечный кадр и период кадров, с возможностью полностью изменить параметры видео. В отдельных случаях эта операция помогает в несколько раз уменьшить размеры ролика. Также появилась возможность сохранять эти фрагменты в отдельные файлы картинок.

Версия 6.0.201 

VideoCAP 6.0.201 от 24 августа 2006 года содержал реализацию всех предложений по улучшению программы, которые были собраны за время работы пользователей с предыдущим релизом.
 
 Запись звука с микрофона. По многочисленным просьбам в этот релиз включена одновременная запись звука с микрофона, что дало возможность существенно экономить время при записи материала.

 
 Улучшенная обработка ошибок . Исключительные ситуации, которые раньше серьёзно портили жизнь пользователю, теперь находятся под контролем программы. При ошибке выводится сообщение с кодом, по которому можно определить что нужно делать в данной ситуации. Также исправлено несколько ошибок, возникавших при загрузке с поврежденным конфигурационным файлом, и ошибка загрузки некоторых кодеков, которые сами по себе работают правильно, но имеют нестандартный механизм инициализации. Программа начиная с этой версии создает файл vcdebug.log, в который записываются все ситуации возникающие в программе в процессе работы, при возникновении ошибки пользователь может отослать этот файл в службу техподдержки для выяснения причин того или иного события.
 Запись ввода пользователя с клавиатуры и мыши. В релизе 6.0.201 реализована возможность отображать в ролике пользовательский ввод с клавиатуры и мыши. Теперь есть возможность видеть нажатия кнопок, прокрутку колеса мыши, и нажатия сочетаний клавиш клавиатуры. Эта функция очень удобна для дополнительного фиксирования событий, которые раньше оставались «за бортом» записываемого материала.

Версия 6.0.204 
VideoCAP 6.0.204 от 12 июля 2007 года содержал некоторые усовершенствования ядра и пользовательского интерфейса, внесенные по запросам пользователей.

Версия 6.0.417 

VideoCAP 6.0.417 от 12 ноября 2007 года содержал улучшения, направленные на повышение качества записывемых роликов и удобства пользователя при работе с программой.
 Графические аннотации. Добавлена возможность добавлять в ролик графические блоки с текстом, а также выделять нужные области ролика цветным маркером.
 Улучшенный компрессор. Новый компрессор позволяет создавать упакованные exe-файлы с более высокой степенью сжатия, и отказаться от использования библиотеки cabinet.dll.
 Задание своих обработчиков ролика. Вы можете выбрать программу, в которой будет открываться ролик после записи. Это может быть либо VCPlayer, либо любая другая программа на ваш выбор.

Версия 6.0.417 была последним опубликованным релизом VideoCAP. В начале 2008 года права на программу были приобретены частным владельцем.

Отличительные особенности 
VideoCAP имел несколько отличительных особенностей, которые отличали программу от аналогичных программ того времени.

Оптимизация скорости записи 
VideoCAP имел оптимизатор скорости записи, который позволял несколько улучшить качество видеоролика при записи больших регионов экрана. Суть заключается в том, что при записи больших размеров экрана на обработку изображения в кадре требуется больше времени, поэтому в ролике могут наблюдаться скачки записи. Кроме размера экрана, на время обработки изображения оказывает влияние само содержимое экрана, чем насыщеннее и динамичнее содержимое экрана, например при записи игр, тем дольше происходит обработка кадра. Соответственно, если формировать видео из таких кадров с одинаковой скоростью, то при воспроизведении картинка будет дергаться, что в разной степени было присуще всем без исключения программам записи того времени. Оптимизирующий алгоритм, примененный в VideoCAP, позволил частично избежать этого эффекта, с помощью точной настройки скорости записи исходя из размеров буфера графической информации текущего кадра. При этом производится «искусственное» сглаживание записи действий, и все элементы в видеоролике отображаются плавно.

Создание выполняемых видеофайлов 
В VideoCAP имелась возможность создания из видеороликов выполняемых файлов для Windows (exe-файлов), которые пользователи могли запускать на выполнение. Алгоритм упаковки ролика претерпел несколько доработок на протяжении жизни программы и позволял делать такие файлы на 70-90 % меньше по размеру, чем исходный видеофайл.

Критика 
 Запись звука в роликах. При записи звука с микрофона одновременно с записью видео время от времени наблюдался эффект запаздывания звуковой и видеодорожки относительно друг друга. Это было обусловлено способом реализации механизма записи звука в VideoCAP, который сильно зависел от производительности каждого конкретного компьютера. В поздних версиях была введена возможность выставлять задержку между стартом записи видео и началом записи звука с микрофона, но, по сообщениям пользователей, эта проблема до конца так и не была решена.
 Совместимость создаваемых роликов с Pinnacle Studio. По сообщениям пользователей, программа редактирования видео Pinnacle Studio не загружала для редактирования ролики, созданные поздними версиями VideoCAP.

См. также 
 CamStudio
 Camtasia Studio
 HyperSnap-DX
 Fraps

Ссылки 
 A Simple C# Wrapper for the AviFile Library
 A simple interface to the Video for Windows API for creating AVI movies from individual images
 Capture Activities on Screen in a Movie — Статья о записи видео с экрана c использованием DirectX.
 Capture screen contents without using any Win32 API calls — Получения снимков экрана средствами классов .Net 2.0.

Примечания 

Прикладное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для скринкастинга
Утилиты